O Campeonato Paulista de Handebol Masculino é uma competição que envolve os clubes do estado de São Paulo. Ela é promovida pela Federação Paulista de Handebol (FPHand).

Campeões
As equipes campeãs do Campeonato Paulista são os seguintes:

Números de títulos 
 28 - Pinheiros - 1940, 1941, 1945, 1946, 1948, 1950, 1954, 1962, 1967, 1968,1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1977, 1981, 1991, 1996, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2010, 2014, 2016 e  2017.
 10 - Martini Clube - 1955, 1956, 1957,1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966
 10 - Esporte Clube Sírio  - 1952, 1953, 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,1990, 1992
 6 - A.A.A. Metodista - 1994, 1995, 1999, 2000, 2001 e 2003
 5  - Metodista - 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013
 4 - Clube Ginástico Paulista - 1942, 1943, 1946 e 1947.
 4 - Corinthians - 1975, 1976, 1983 e 1984
 3 - Turnerschaft von 1890 - 1932, 1935 e 1938.
 3 - Associação de Cultura Física - 1944, 1949 e 1951.
 3 - Tênis Clube Paulista - 1963, 1973 e 1974
 3 - Esporte Clube Banespa - 1979, 1980 e 1989
 3 - Handebol Taubaté - 2015, 2018 e 2019
 2 - Deutscher Sport Club - 1933 e 1939.
 2 - Sport Club Germânia -  1934 e 1937.
 2 - São Caetano - 2004 e 2005
 1 - Sport Club Einigkert -1931.
 1 - Turnverein von 1888 - 1936.
 1 - Sociedade Recreativa Bragança - 1982
 1 - AA Guaru - 1993

Ver também 
Confederação Brasileira de Handebol
Campeonato Paulista de Handebol Feminino
 Federação Paulista de Handebol